Birdman, właśc. Bryan Williams (ur. 1969) – amerykański raper
 Birdman – amerykański komediodramat z 2014 w reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu
 Birdman – album muzyczny Birdmana
 Birdman Records – amerykańska niezależna wytwórnia płytowa

Zobacz też